Bouaziz Ait Chebib (en kabyle : Buεziz At Cebbib) est né le 23 février 1973 à Ait Saâda dans la commune de Yatafen en Kabylie. est un militant et homme politique Kabyle , ancien militant du RCD  et membre du MCB-CN, puis du MCB-RN, il est cofondateur du Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, dont il était le président du 9 décembre 2011 au 17 novembre 2016 .

Il démissionnera plus tard de ses fonctions pour fonder, avec d'autres anciens membres du MAK, l'Union pour une République Kabyle.

Références

Personnalité kabyle
Personnalité politique algérienne
Naissance en février 1973